L'ABN AMRO World Tennis Tournament 1997 è stato un torneo di tennis giocato sul cemento indoor. 
È stata la 24ª edizione del ABN AMRO World Tennis Tournament, 
che fa parte della categoria ATP World Series nell'ambito dell'ATP Tour 1997.
Si è giocato all'Ahoy Rotterdam indoor sporting arena di Rotterdam in Olanda Meridionale, 
dal 3 al 9 marzo 1997.

Campioni

Singolare 

 Richard Krajicek ha battuto in finale  Daniel Vacek, 7–6(4), 7–6(5)

Doppio

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis hanno battuto in finale  Libor Pimek /  Byron Talbot, 7–6(5), 6–4

Collegamenti esterni